Laron ist der Familienname folgender Personen:

 Elaine Laron (1930–2013), US-amerikanische Songwriterin
 Zvi Laron (* 1927), israelischer Kinderendokrinologe und emeritierter Hochschullehrer